Какпа́цький сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Казигуртського району Туркестанської області Казахстану. Адміністративний центр та єдиний населений пункт — село Какпак.

Населення — 5833 особи (2009; 4395 в 1999).

Примітки 

Сільські округи Казигуртського району